David S. Reynolds (ur. 1948) – amerykański historyk
 David Reynolds – amerykański scenarzysta, laureat nagród
 David Reynolds (ur. 1985) – australijski kierowca wyścigowy